Ковалевское — название населённых пунктов и озера.

 Ковалевское — село в Новокубанском районе Краснодарского края России.
 Ковалевское — посёлок в Краснокутском районе Харьковской области Украины.

 Ковалевское — озеро в Татарстане.

См. также 
 Ковалевское сельское поселение
 Ковалевская
 Ковалевский
 Ковалев
 Ковалевка
 Ковалево